Дмитрий Огородников:
 Огородников, Дмитрий Вадимович (1964—2000) — майор милиции, расследовал уголовные дела во время Тольяттинской криминальной войны.
 Огородников, Дмитрий Иванович (в монашестве Гавриил; 1890—1971) — епископ РПЦ, архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский.